Nummerntafel kann stehen für
Kraftfahrzeugkennzeichen
Liedanzeiger